Le nom Washita peut désigner :
 la rivière Washita ;
 le comté de Washita, dans l'Oklahoma ;
 Washita, census-designated place située en Oklahoma ;
 la bataille de Washita River, .